Кэрол Кейн (, род. 18 июня 1952) — американская характерная актриса. Кейн добилась успеха в 1970-х годах, снимаясь в серии успешных кинофильмов, номинируясь на «Оскар» за главную роль в фильме «Хестер Стрит» (1975). Позже она выиграла две «Эмми» за роль в ситкоме ABC «Такси» (1980—1983).

Биография 
Кэролин Лори Кейн родилась в Кливленде, штат Огайо, в еврейской семье. Её бабушка и дедушка были иммигрантами из России. Будучи подростком, она начала выступать в театре, а в 1966 году дебютировала на профессиональной сцене в офф-бродвейской пьесе «Расцвет мисс Джин Броди» с Тэмми Граймс.

В 1970-х годах Кейн снялась в нескольких кинофильмах, включая «Познание плоти» (1971), «Собачий полдень» (1975), «Энни Холл» (1977) и «Когда звонит незнакомец» (1979). Она номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль за фильм 1975 года «Хестер Стрит». С тех пор она появилась в более пятидесяти кинофильмах, хотя практически всегда во второстепенных ролях. Большего успеха она добилась благодаря роли в ситкоме «Такси» (1980—1983), которая принесла ей две премии «Эмми», в 1982 и 1983 годах, а также номинацию на «Золотой глобус».

После «Такси» Кейн снялась в нескольких недолго просущестовавших ситкомах, включая «Все прощено» (NBC, 1986), «Американский мечтатель» (NBC, 1990-91) и «Перл» (CBS, 1996-97). В 2000-х она появилась в «Закон и порядок: Специальный корпус», «Два с половиной человека» и «Дурнушка». В 2014 году она присоединилась к сериалу Fox «Готэм» во второстепенной роли, а с 2015 по 2019 год снималась в ситкоме Netflix «Несгибаемая Кимми Шмидт».

С 2005 по 2014 год Кейн играла роль злобной Мадам Моррибль в мюзикле «Злая». Роль она исполняла как в оригинальной бродвейской постановке, так и лос-анджелесской, а также региональных турах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США